O Clube Desportivo Onze Unidos (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Onze Unidos) é um clube multiesportivo da Cidade do Maio, na Ilha do Maio, em Cabo Verde. O clube possui departamentos que incluem futebol, basquete, vôlei e andebol.

O clube foi fundado em 1976, um ano após a independência de Cabo Verde. O clube comemorou seu 10º aniversário em 1986 e o 25º aniversário em 2001. 

Em nível regional, o clube é o maior vencedor do Campeonato Regional do Maio, com 12 conquistas. Venceu o primeiro título em 1996 e o último em 2017. O clube possui também quatro títulos da Taça do Maio  e uma Supertaça do Maio.

Em nível nacional, o Onze Unidos venceu seu único título do campeonato cabo-verdiano em 2001, assim sendo o único time da Ilha do Maio a vencer o campeonato nacional. O clube também venceu uma taça nacional em 2012.

Na primeira partida da Taça do Maio de 2016-17, no grupo B, num jogo entre Santa Clara e Onze Unidos em 27 de novembro, o clube venceu por 10-0, o resultado foi uma das maiores goleadas do Onze Unidos e a maior da Taça do Maio.

Títulos 
 Títulos de nacional:
 Campeonato cabo-verdiano: 1
2000/01
 Taça de Cabo Verde: 1
2011/12
 Títulos regionais:
 Liga Insular de Maio: 12
1992, 1995, 1995/96, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2009/11, 2016-17
 Taça do Maio: 4
2011/12, 2014/15, 2016-17, 2017-18
Super Taça do Maio: 1
2014/15

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas
Melhor posição no campeonato nacional: 1º, em 2001
Mais pontos na temporada nacional: 14, em 2001
Melhores colocações na competições das taças:
Nacional: 1, em 2012
Regional: 7
Melhores colocações na competições das super taças regionais: 3
Mais gols na temporada nacional: 11, em 2005
Mais vitórias na temporada nacional: 4, em 2001
Maiores goleadas:
Campeonato Nacional: Onze Unidos 5-1 Estância Baixo, 21 de Maio de 2005
Taça regional: Onze Unidos 10-0 Santa Clara, 27 de Novembro de 2015

Referências

Ligações externas
CD Onze Unidos na Soccerway

Onze Unidos
Onze Unidos
Onze Unidos